Чёрная палата:
 Чёрная палата — мавзолей в городе Болгар.
 Чёрная палата () — татарская опера Эльмира Низамова 2015 года.